

Australie 
 Newstead, une ville de l'état de Victoria en Australie ;
 Newstead, un quartier de Brisbane dans le Queensland en Australie.

Canada 
 Comfort Cove – Newstead, une petite communauté de Terre-Neuve-et-Labrador ;

États-Unis 
 Newstead, une ville de l’État de New York aux États-Unis.

Nouvelle-Zélande 
 Newstead, ocalité rurale de la banlieue de la cité d’Hamilton.

Royaume-Uni 
 Newstead Abbey, un prieuré d'Augustins situé près de Nottingham ;
 Newstead, un village situé dans les Scottish Borders, en Écosse.